Il singolare  del Brazil Open Series 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Ricardo Mello era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Dominik Meffert 4–6, 7–6(3), 2–6.

Teste di serie

  Nicolás Massú (secondo turno)
  Blaž Kavčič (primo turno)
  Ricardo Mello (finale)
  Marcos Daniel (semifinali, ritiro)

 Thiago Alves (semifinali)
 João Souza (primo turno)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Brazil Open Series 2010